East Hanover Township – comune della contea di Morris, nel New Jersey
 East Hanover Township – comune della contea di Dauphin, nella Pennsylvania
 East Hanover Township – comune della contea di Lebanon, nella Pennsylvania